Куанса, Кванса ():
 Куанса, Абейку (род. 1990) — ганский футболист, нападающий.
 Куанса, Джарелл (род. 2003) — английский футболист, защитник.
 Куанса, Кваме (род. 1982) — ганский футболист, полузащитник.